Parlophone peut désigner :

 Un parlophone est un dispositif acoustique placé à l'entrée d'un immeuble (voir interphone).
 Parlophone est un label discographique britannique créé en 1896.